Kim Yo-jong, född 26 september 1987 i Pyongyang, är en nordkoreansk politiker.

Kim Yo-jong är Kim Jong-ils yngsta dotter som han fick tillsammans med Ko Yong-hui,  den nordkoreanske ledaren Kim Jong-uns mor. I likhet med sin bror uppges Kim Yo-jong ha gått i grundskolan i Bern i Schweiz, vilket skall ha skett åren 1996–2000. Därefter skall hon ha studerat datorvetenskap och avlagt examen vid Kim Il Sung-universitetet.

Hon har tidigare varit okänd för omvärlden och framträdde offentligt först 2010 på ett foto från Koreas arbetarpartis kongress. Hon uppgavs styra Nordkorea under Kim Jong-uns sjukdomsfrånvaro hösten 2014.

Kim Yo-jong representerade Nordkorea vid invigningen av de Olympiska spelen i Pyeongchang i Sydkorea den 9 februari 2018, vilket var det första besöket av någon ur hennes familj i Sydkorea sedan Koreakriget.

Kim valdes till den högsta folkförsamlingen under det nordkoreanska parlamentsvalet 2019. 

I januari 2015 gifte hon sig med Choe Song, son till Choe Ryong-hae.

Släktträd

Källor
"Hon är kvinnan som uppges styra Nordkorea", Aftonbladet, 2014-10-03.

Noter

Födda 1987
Nordkoreanska politiker under 2000-talet
Personer från Pyongyang
Kvinnor
WP:Projekt Korea
Levande personer